Mostelgraben ist ein geographischer Name:

 Mostelgraben (Kötach), rechter Zufluss der Kötach vor Oberbaldingen, Stadt Bad Dürrheim, Schwarzwald-Baar-Kreis, Baden-Württemberg
 Mostelgraben (Mödringbach), rechtes Bachtal zum Mödringbach (zur Taffa) unterhalb von Stift Pernegg, Markt Pernegg, Bezirk Horn, Niederösterreich